Em administração, retorno de informação, retorno ou feedback é o procedimento que consiste no provimento de informação a uma pessoa sobre o desempenho, conduta, ou ação executada por esta, objetivando reorientar ou estimular comportamentos futuros mais adequados.

No processo de desenvolvimento da competência interpessoal o feedback é um importante recurso porque permite que se veja como se é visto pelos outros. É ainda, uma atividade executada com a finalidade de maximizar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo. Processualmente, é oriundo de uma avaliação de monitoria. É uma importante ação administrativa que facilita a consolidação das ações e seus resultados; ou seja, garante retorno ao desencadeador das ações sobre os seus resultados. 

Feedback em poucas palavras é um aproveitamento do que foi realizado para que se possa melhorar aquilo que foi feito. O termo feedback também pode ser utilizado para serviços e produtos, como, por exemplo, uma empresa que decide lançar um software em fase de testes e usa o feedback dos usuários para melhorar o produto e corrigir erros.

Administração